The Impossibility of Reason — другий студійний альбом Chimaira випущений 13 травня 2003 року.

Композиції

Примітки

Джерела 
 Impossibility of Reason  у Encyclopaedia Metallum

Альбоми Chimaira
Альбоми американських виконавців
Англомовні музичні альбоми
Альбоми Roadrunner Records
Альбоми грув-металу